Достать ножи:

 Достать ножи;
 Достать ножи: Стеклянная луковица;
 Достать ножи 3;
 Достать ножи (франшиза).